El término Villa de Guadalupe puede referirse:

en México

En la Ciudad de México

 a la Villa de Guadalupe, localidad histórica de la ciudad;

En el Estado de México
 a la Villa de Guadalupe Xalostoc, fraccionamiento del municipio de Ecatepec de Morelos;

En el estado de San Luis Potosí
 a la Villa de Guadalupe, un municipio del estado de San Luis Potosí;
 a la Villa de Guadalupe, cabecera del municipio anterior.